Dommel peut désigner :
 une rivière belge ;
 une entreprise de télécommunications belge.